Os Salish são uma etnia indígena dos Estados Unidos e Canadá. Originalmente, o termo se referia  apenas ao grupo indígena conhecido hoje como Salish Bitterroot de Montana e à sua língua, o Salish de Montana.

O termo foi estendido por antropólogos e linguistass  para incluir, além dessa etnia do noroeste americano e sudoeste do Canadá, também diversas línguas relacionadas da região Noroeste do litoral Pacífico .

Trata-se dos:
 Povos Salish do litoral, diversos grupos Nativos americanos (Primeiras nações) das regiões do Noroeste Pacífico.
 Povos Salish do interior diversos grupos Nativos americanos (Primeiras nações)  nas regiões interioranas do Noroeste Pacífico;
Esses indígenas falavam as Línguas salish que abragem as:
 Línguas salish do litoral
 Línguas salish  do interior

O nome Salish se refere também a um mar interior que consiste do Puget Sound, o estreito de “Juan de Fuca“ e o estreito de “Georgia”. Também é uma cadeia de montanhas em Montana e um bairro de Tacoma.

História dos Salishes
Povos nativos dos Estados Unidos